Hippocastanaceae és una família d'arbusts i arbrets. El seu gènere més difós és Aesculus (els falsos castanyers, sinònim Pavia). El gènere americà Billia i el gènere xinès Handeliodendron de vegades també s'inclouen en aquest grup. És característic d'aquesta família tenir les fulles compostes palmades.

Està relacionat estretament amb les Sapindaceae, i alguns incloun els membres de les Hippocastanaceae, junt ambmembres de l'Aceraceae, en una família Sapindaceae en sentit ampli.
Els estudis filogenètics recents (Harrington et al. 2005) han mostrat que mentre que Aceraceae i Hippocastanaceae són monofilètics treure'l s dels Sapindaceae sensu lato deixaria Sapindaceae sensu stricto com a grup parafilètic, particularment amb referència al gènere Xanthoceras.

Referències 

Sapindals